Bäche ist der Name von geographischen Objekten:

 Bäche, Bächekanal oder Westheimgrund, linker Zufluss der Esse, in Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen
 Bäche (Nuhne), rechter Zufluss der Nuhne, nahe Züschen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bäche (Ravensburg), Wohnplatz der Ortschaft Schmalegg (Ravensburg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Plural von Bach, bzw. Bach (Begriffsklärung)